Łętownia (gromada w powiecie leżajskim) (niżański/leżajski)
 Łętownia (gromada w powiecie suskim) (myślenicki/suski)